Приозёрное (до 1945 года Чуруба́ш; , ) — село в Ленинском районе Республики Крым, центр и единственный населённый пункт Приозёрновского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Приозёрновского сельсовета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 

 1915 год — 0/420 чел.
 1926 год — 682 чел.
 1939 год — 300 чел.
 1974 год — 3359 чел.

 1989 год — 4056 чел.
 2001 год — 3179 чел.
 2009 год — 3014 чел.
 2014 год — 3008 чел.

Современное состояние 
На 2017 год в Приозёрном числится 20 улиц и 14 переулков; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 278 гектаров на которой, в 980 дворах, проживало 3014 человек. В селе действуют средняя общеобразовательная школа и детский сад «Ромашка», амбулатория общей практики семейной медицины, библиотека, отделение Почты России. Приозёрное связано автобусным сообщением с Керчью и соседними населёнными пунктами.

В 2021 году у села началось строительство полигона твердых коммунальных отходов.

География 

Приозёрное расположено на востоке района и Керченского полуострова, у впадения в Чурбашское озеро балки Чурбашская в северо-восточной части села проходит Васильевская балка, в которой находится железорудный карьер, высота центра села над уровнем моря — 0 м. Находится примерно в 53 километрах (по шоссе) на восток от районного центра Ленино, ближайшая железнодорожная станция — Керчь — около 19 километров. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  от федеральной трассы Таврида.

Расстояние до Камыш-Бурунская ТЭЦ — 4,5 км, от ТЭЦ к посёлку проложен газопровод.

История 
Впервые в доступных источниках Чурубаш упоминается в 1910 году, в деле о строительстве в деревне мектеба. На 1914 год в селении действовало земское училище. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Феодосийский уезд, 1915 год, в деревне Чурубаш (на земле Гурьева К. С.) Сарайминской волости Феодосийского уезда числилось 55 дворов с русским населением в количестве 420 человек только «посторонних» жителей.

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома, 25 декабря 1920 года из Феодосийского уезда был выделен Керченский (степной) уезд, а, постановлением ревкома № 206 «Об изменении административных границ» от 8 января 1921 года была упразднена волостная система и в составе Керченского уезда был создан Керченский район в который вошло село (в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были отменены и основной административной единицей стал Керченский район в который вошло село. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Чурбаш (русский), Старо-Карантинного сельсовета Керченского района, числилось 127 дворов, из них 119 крестьянских, население составляло 682 человека (338 мужчин и 344 женщины). В национальном отношении учтено: 324 русских, 338 украинцев, 20 армян, 7 греков, 2, немца, действовала русская школа. Постановлением ВЦИК «О реорганизации сети районов Крымской АССР» от 30 октября 1930 года (по другим сведениям 15 сентября 1931 года) Керченский район упразднили и село включили в состав Ленинского, а, с образованием в 1935 году Маяк-Салынского района (переименованного 14 декабря 1944 года в Приморский) — в состав нового района. Видимо, в ходе той же реорганизации, был образован Чурбашский сельсовет, поскольку на 1940 год он уже существовал (в этом статусе село пребывает всю дальнейшую историю). По данным всесоюзной переписи населения 1939 года в селе проживало 300 человек. На подробной карте РККА Керченского полуострова 1941 года в Чурбаше отмечено 175 дворов.

После освобождения Крыма от фашистов, 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма» и в сентябре того же года в район приехали первые новоселы 204 семьи из Тамбовской области, а в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Чурбаш был переименован в Приозёрное и Чурбашский сельсовет — в Приозёрновский. С 25 июня 1946 года Приозёрное в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. В 1958 году к Приозёрному присоединили Огородное и посёлок Мирный, в 1963 году — Васильевку (согласно справочнику «Крымская область. Административно-территориальное деление на 1 января 1968 года» — в период с 1954 по 1968 годы). Указом Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов Крымской области», от 30 декабря 1962 года Приморский район был упразднён и село вновь присоединили к Ленинскому. По данным переписи 1989 года в селе проживало 4056 человек. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Подробная карта окрестностей г Керчь, Крым

См. также 
 Огородное
 Васильевка

Населённые пункты Ленинского района Крыма